Георгий Александрович Унпелев () — советский учёный-, специалист по истории КПСС. Доктор исторических наук (1974), профессор (1968);  Дальневосточного государственного университета (1969—1975).

Биография 
Родился в 1915 году на ст. Кундур (ныне — в  Амурской области) в семье железнодорожного служащего Амурской железной дороги. В 1928 году окончил школу-семилетку на станции Хабаровск, а в 1931 году — строительный техникум. Затем пять лет работал техником и помощником прораба на строительстве цементного завода в Спасске-Дальнем. С 1941 года, после окончания строительного факультета ДВПИ им. В. В. Куйбышева работал начальником ОКСа Дальэнерго.

С 1943 года — на партийной работе. В 1951 году окончил Академию общественных наук, защитил кандидатскую диссертацию, после чего до 1956 года заведовал кафедрой основ марксизма-ленинизма в Приморской краевой партийной школе.

В октябре 1956 года был направлен в ДВГУ заведующим кафедрой марксизма-ленинизма. В начале 1960-х годов Унпелева избрали секретарём партбюро университета: на этом посту он добился того, что кафедра истории партии стала базовой в дальневосточном регионе. В 1968 году получил звание профессора, а в 1974 году защитил докторскую диссертацию о деятельности партийных организаций в осуществлении индустриализации на Дальнем Востоке.

В 1969 году, после отставки Б. Н. Казанского, был назначен ректором ДВГУ. В годы его ректорства были введены в строй учебный корпус, общежитие, лаборатории, закуплено новое оборудование. Г. А. Унпелев много сделал для развития и оснащения университета, для подготовки высококвалифицированных кадров. Успешно совмещал ректорство с научно-исследовательской и педагогической работой. В 1972—1975 гг. он опубликовал две монографии «Социалистическая индустриализация Дальнего Востока» (1928—1932 гг.)" и «Завершение социалистической реконструкции промышленности Дальнего Востока (1933—1937 гг.)», в которых раскрыл роль партии в осуществлении индустриализации на Дальнем Востоке.

В июле 1976 года Г. А. Унпелев был освобождён от обязанностей ректора по личной просьбе, оставшись заведующим кафедрой истории КПСС. В мае 1985 года был избран профессором кафедры истории КПСС Ивановского государственного университета, после чего уволился из ДВГУ и переехал на постоянное место жительства в город Иваново.

Г. А. Унпелев — автор 7 монографий (4 в соавторстве и 3 индивидуальных), более 50 научных статей и других работ, в том числе: «История Советского Приморья»: учебное пособие для учащихся 7-10 классов школ Приморского края (1970). Возглавлял группу учёных и был ответственным редактором книги «Дальзавод: история и современность». Книга была завершена ещё в 1967 году, но вышла только двадцать лет спустя, в год столетия Дальзавода .

Семья 
Сын — Анатолий Георгиевич Унпелев, также историк. Выступил соавтором одной из монографий отца.

Награды 
 медаль «За трудовое отличие» (1967) — за преподавательскую деятельность.
 грамота Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР — за монографию «Социалистическая индустриализация Дальнего Востока» (1928—1932 гг.)"

Библиография 
 Унпелев Г. А. Рождение Уралмаша. (1928—1933 гг.). — М.: Соцэкгиз, 1960. — 177 с. : ил.; 21 см.
 Унпелев Г. А.. Коммунистическая партия — руководящая и организующая сила советского народа в борьбе за победу коммунизма [Текст]. — Владивосток : Примор. кн. изд-во, 1960. — 35 с.
 Унпелев Г. А. Мир победит войну!. — Владивосток : Примор. кн. изд-во, 1961. — 40 с.
 Унпелев Г. А. Деятельность Коммунистической партии по социалистической индустриализации Дальнего Востока, 1928—1937 гг. : диссертация … доктора исторических наук : 07.00.00 / Унпелев Г. А. — Владивосток, 1972. — 656 с.
 Унпелев Г. А. (гл. ред). XXIV съезд КПСС и история, перспективы развития производительных сил Дальнего Востока: Сборник; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Дальневост. гос. ун-т. — Владивосток : [б. и.], 1973, вып. дан. 1974. — 228 с.
 Унпелев Г. А. Завершение социалистической реконструкции промышленности Дальнего Востока (1933—1937 гг.): О деятельности Ком. партии по соц. индустриализации Дальневост. края / Г. А. Унпелев ; Дальневост. гос. ун-т. — Владивосток : Дальневост. кн. изд-во, 1975. — 254 с.
 Унпелев Г. А. (отв. ред.) Дальневосточные партийные организации в борьбе за осуществление постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 25 мая 1972 г. «О мерах по дальнейшему комплексному развитию производительных сил Дальнего Востока и Восточной Сибири»: Межвуз. сб. / Дальневост. гос. ун-т . — Владивосток : ДВГУ, 1977. — 143 с.
 Унпелев Г. А. (отв. ред.) Дальневосточные партийные организации в борьбе за осуществление постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 25 мая 1972 г. «О мерах по дальнейшему комплексному развитию производительных сил Дальнего Востока и Восточной Сибири» : Межвуз. сб. / Дальневост. гос. ун-т ; — Владивосток : ДВГУ, 1977. — 143 с.
 Унпелев А. Г., Унпелев Г. А. Историографические очерки к проблемам методологии исторической науки. — Владивосток, 1983. — 139 с.

Литература 
 Дальневосточный государственный университет: история и современность, 1899—1999. — Владивосток, 1999. — С. 236—238, 304—306.
 Профессора Дальневосточного государственного университета: история и современность, 1899—2008. — Владивосток, 2009. — С. 502—503.
 Андрейчук А. В. Историки — ректоры ДВГУ // Молодёжь — Наука — Инновации : сб. докл. 59-й междунар. молодёж. науч.-техн. конф., Владивосток, 21-23 марта 2012 г. : в 2 т. — Владивосток, 2012. — Т. 2. — С. 118—119.

Ссылки 
 Время и события

Ректоры Дальневосточного государственного университета
Преподаватели Ивановского государственного университета
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Выпускники Академии общественных наук при ЦК КПСС